Махадиљас има више значења:

 Махадиљас, Ла Вента (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Махадиљас, Лома Бонита (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику